Nom de plusieurs cités historiques :
 Ptolémaïs Hermiou, colonie grecque en Égypte fondée par Ptolémée 
 Ptolémaïs, une des anciennes capitales de Cyrénaïque
 Ptolémaïs Theron, port sur la mer Rouge
 Ptolémaïs, ville de Grèce
 Ptolémaïs, nom hellénistique de la ville d'Acre ou (Akko)

d'une princesse Lagide : 
 Ptolémaïs  fille de Ptolémée 

d'une musicologue grecque antique : 
 Ptolémaïs de Cyrène
et de la cité où se situe l'action d'Ombre, nouvelle d'Edgar Allan Poe publiée en septembre 1835.

Index égyptologique